Christen Heiberg kan syfta på bland andra:

* Christen Heiberg (1737–1801), norsk-dansk ämbetsman
 Christen Heiberg (1799–1872), norsk läkare